Grundsubstanz ist:
in der Histologie der nicht aus Zellen und Fasern bestehende Teil eines Gewebes Extrazelluläre Matrix
in der Homöopathie der potenzierte Ausgangsstoff (siehe auch Liste homöopathischer Grundsubstanzen)